Alix de Thouars (1200 - 21 de octubre de 1221) (en Bretón Alis) fue la duquesa hereditaria de Bretaña y la 5.ª Condesa de Richmond  desde 1203 hasta su muerte.

Vida 
Alix nació en 1200. Era hija de Constanza, duquesa de Bretaña y Guy de Thouars. Según varios historiadores franceses, Constanza murió después de dar a luz a las hermanas de Alix, Catalina y Margarita. El medio hermano mayor de Alix era Arturo I, duque de Bretaña y su media hermana era Leonor, ambos hijos de Constanza y Godofredo Plantagenet. Tras la muerte de Ricardo I de Inglaterra, comenzó una lucha de poder entre su medio hermano Arturo y Juan, rey de Inglaterra. En la batalla de Mirebeau en 1202, Arturo y Leonor fueron capturados. Arturo fue encarcelado en el castillo de Falaise y en 1203 desapareció. Leonor fue encarcelada en el castillo de Corfe. 

Los barones bretones reconocieron a Alix como duquesa de Bretaña después de la muerte de Arturo, en lugar de Leonor. Esto se debía a los temores de que Juan podría pretender gobernar Bretaña como regente mientras Leonor estaba encarcelada. El padre de Alix, Guy, se convirtió en regente de Alix hasta 1206, cuando Felipe II de Francia se nombró regente del ducado a sí mismo en nombre de Alix. El rey Felipe II rompió los esponsales de Alix y del príncipe bretón Enrique de Penthièvre,  y dándola a su primo francés Pedro de Dreux, como esposa. Pedro se casó con Alix el 27 de enero de 1213, y rindió tributo al rey francés por la Bretaña.
En 1218 Pedro y Alix fueron reconocidos por Guillermo, conde de Pembroke regente de Inglaterra como conde y condesa de Richmond durante la ausencia de Leonor.

Alix murió de parto el 21 de octubre de 1221, sin haber ejercido mucho control sobre su propia herencia. La sucedió en el ducado su hijo Juan I, pero Pedro permaneció como gobernante de facto de Bretaña como el regente de Juan I hasta 1237.

Hijos 
 Juan I, Duque de Bretaña  (ca. 1217-1286) 
 Yolanda de Bretaña, (1218 - 1272), casada con Hugo XI de Lusignan, Conde de Angulema y Conde de Marche
 Arturo de Bretaña (1220–1224), prometido a Jeanne de Craon, hija de Amaury I de Craon y Juana des Roches

Ancestros

Descripciones en literatura
Alix de Thouars es la heroína de la novela Le Poids d’une couronne (légende bretonne) (1867-1868) de Gabrielle d’Étampes y es mencionada en la novela Dans l’Ombre du Passé (2020) de Léa Chaillou.

Referencias

Notas

Enlaces externos

Véase también
 

Duquesas de Bretaña
Mujeres
Duquesas de Francia del siglo XIII
Fallecidas por parto
Duques de Bretaña